Войтех Тука (1880–1946) — словацький політик угорського походження часів Другої світової війни;
 Тука Георгій Борисович — український волонтер, засновник волонтерської організації та благодійного фонду Народний тил.

 Тука () — село в Естонії, у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року у волості Мартна) повіту Ляенемаа.